Вильянуэва-де-Алькорон ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Тахо. Занимает площадь 99,17 км². Население — 189 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается святой Антонио.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Гвадалахары